

Helyek 
 Amerikai Egyesült Államok
 Bonanza (Arkansas)
 Bonanza (Colorado)
 Bonanza (Georgia)
 Bonanza (Idaho)
 Bonanza (Kentucky)
 Bonanza (Missouri)
 Bonanza (Oregon)
 Bonanza (Utah)

 Kanada
 Bonanza (Kanada)

 Nicaragua
 Bonanza (Nicaragua)

 Spanyolország
 Bonansa

Egyéb 
 Bonanza Banzai – magyar együttes
 Bonanza (televíziós sorozat) – amerikai western témájú sorozat